Туголуков:
 Туголуков, Евгений Александрович (род. 1970) — российский предприниматель, меценат, общественный деятель, государственный деятель.
 Туголуков, Станислав Сергеевич (род. 1970) — советский и российский хоккеист. Тренер («Даллас Старз», с 2012).